France Sevens 2006 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju France Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–28 maja 2006 roku na Stade Sébastien Charléty w Paryżu będąc siódmym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stade Sébastien Charléty zawody były siódmym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2006 roku. Składy zespołów.

Do zawodów w roli faworytów przystępowały dominujące w sezonie reprezentacje Fidżi i Anglii, które przed dwoma pozostałymi do rozegrania turniejami w klasyfikacji generalnej dzieliło dziesięć punktów. Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Nowa Zelandia, Samoa, Anglia i Fidżi. Niespodziewane zwycięstwo gospodarzy nad Fidżijczykami w ćwierćfinale otworzyło Anglikom szansę na odrobienie strat w klasyfikacji generalnej sezonu, jednak i oni doznali porażki na tym samym etapie. W turnieju zwyciężyli ostatecznie reprezentanci Południowej Afryki, a najlepszym graczem zawodów został uznany przedstawiciel triumfatorów, Gio Alpon.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
France Sevens
2006 we Francji